Карнарвон — прибрежный город и порт в Западной Австралии, в устье реки Гаскойн. 

Расстояния до городов: Перт — 906 км, Джералдтон — 477 км, Каррат — 646 км.

Климат 
Карнарвон имеет тёплый засушливый климат.

 Население
Население составляет 5 528 человек по данным переписи 2016 года. Из них мужчин 52,2%, женщин — 47,8%. Средний возраст жителей 39 лет. Частных домов в городе — 3 693.

Примечания 

Населённые пункты Западной Австралии